Aaron Michael Drozin (Califórnia, Estados Unidos, 30 de maio de 1998) é um ator estadunidense.

Filmografia

Ligações externas
 

Atores dos Estados Unidos